Tancheng bezeichnet:

 Tancheng (郯城县), Kreis der Stadt Linyi in der chinesischen Provinz Shandong
 Tancheng (Mengcheng) (坛城镇), Großgemeinde im Kreis Mengcheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Tancheng (Pingtan) (潭城镇), Großgemeinde im Kreis Pingtan in der chinesischen Provinz Fujian
 Tancheng (Yongfeng) (潭城乡), Gemeinde im Kreis Yongfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Tancheng (Jianyang) (潭城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianyang in der chinesischen Provinz Fujian
 Tancheng (Tancheng) (郯城街道), Straßenviertel im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Shandong